Тюни — фамилия. Известные носители:
 Тюни, Тамара
 Тюни, Эмманюэль